Meitnerium, een scheikundig element met symbool Mt, eerder bekend onder de systematische naam unnilennium (symbool Une)
Une (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca